Amasio di Teano – vescovo cattolico
 Giuseppe Amasio – politico italiano